Yamaki ist der Familienname folgender Personen:

 Hideo Yamaki (* 1952), japanischer Jazzmusiker 
 Rie Yamaki (* 1975), japanische Fußballspielerin